Daine ist der Familienname folgender Personen:
 Leonarda Daine (geb. 1924), lettische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Nicolas Joseph Daine (1782–1843), französischer Militär

Siehe auch:
 Dain
 Daines
 Danes
 Dayne